Sabisch ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Sabisch (* 1970), deutsche Kunstpädagogin
 Rudolf Sabisch (1909–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer